Милициа () — итальянская фамилия. Носители:

 Милициа, Франческо (1725—1798) — итальянский теоретик искусства.
 Милициа, Франческо (1920—1983) — итальянский сценарист.